Socuéllamos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Socuéllamos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Socuéllamos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar